Амбо́н:

 Амбон (остров) — остров в Юго-Восточной Азии.
 Амбон (город) — административный центр провинции Молукка, Индонезия.
 Амбон (сражение) — сражение Второй мировой войны, часть Голландско-Ост-Индской операции

См. также 
 Амвон